Лимбе:
 Лимбе́ —  город на юго-западе Камеруна, популярный морской курорт, административный центр департамента Фако. 
  — город в Южном регионе Малави.
  — округ в Северном департаменте Гаити.
  — коммуна в одноимённом округе Северного департамента Гаити.